Saint Théodard de Maastricht, un saint et martyr chrétien, fêté le 10 septembre (620 - vers 670).
 Saint Théodard de Narbonne, un évêque métropolitain de Narbonne (840 - 893).